Ostenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:
Ostenberg (Bestwig), 566 m hoher Berg südlich der Ruhr bei Bestwig und nördlich des Rothaargebirges mit gleichnamigem Naturschutzgebiet, Nordrhein-Westfalen
Ostenberg (Iserlohner Höhe), 501 m hoher Berg der Iserlohner Höhe, Nordrhein-Westfalen
Ostenberg (Sieben Berge), 360 m hoher Berg der Sieben Berge, Niedersachsen
Ostenberg (Stemweder Berg), 127 m hoher Gipfel des Stemweder Bergs, Nordrhein-Westfalen